Ludwig von Köchel (°1800 - +1877) est un écrivain, compositeur, botaniste et éditeur autrichien, surtout connu pour son :
Catalogue Köchel, inventaire des œuvres de Mozart, dont la première édition paraît en 1862.